Pseudeuphausia är ett släkte av kräftdjur. Pseudeuphausia ingår i familjen lysräkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lysräkor
Pseudeuphausia